Trzesniowski bzw. Trześniowski ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Trzesniowski (1930–2017), österreichischer Forstwissenschaftler
 Michael Trzesniowski, österreichischer Konstrukteur
 Roman Trześniowski (1909–2004), polnischer Sportwissenschaftler und Hochschullehrer